Южные Шетландские острова () — архипелаг в Атлантическом океане к северу от Антарктического полуострова.

География 

Архипелаг тянется с юго-запада на северо-восток и отделяется от Антарктического полуострова проливом Брансфилд, а от Южной Америки — проливом Дрейка. В архипелаге множество островов, но большинство из них малы. Площадь архипелага — 3687 км².

Острова

История 

Южные Шетландские острова открыты 19 февраля 1819 года британским мореплавателем Уильямом Смитом (), совершавшим плавание на бриге «Williams» из Монтевидео в Вальпараисо. Он же 16 октября 1819 года совершил высадку на острове Кинг-Джордж, став первым человеком, ступившим на землю Антарктики. Впервые были исследованы и картографированы Эдвардом Брансфилдом в январе-феврале 1820 года. Повторно были исследованы в январе 1821 года во время первой русской антарктической экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена, который дал островам русскоязычные названия.

Название самого архипелага (первоначально использовалось «New South Britain») дано в честь Шетландских островов. С 1908 года стал частью Зависимых территорий Фолклендских островов, а с 1962 года — Британской антарктической территории.

В 1940 и 1943 годах свои претензии на острова заявили также Чили и Аргентина. С 1961 года все существующие территориальные претензии заморожены согласно Договору об Антарктике.

Население 

 См. также Карта полярных станций Южных Шетландских островов

На архипелаге расположено более десятка антарктических станций, в том числе российская «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж.

См. также 
 Антарктика
 Фолклендские острова
 Антарктическая филателия

Примечания

Литература

Карты 

 Иванов Л. Антарктика: Остров Ливингстон и острова Гринвич, Роберт, Сноу и Смит. Топографическая карта в масштабе 1:120000. Троян: Фонд Манфреда Вернера, 2009. ISBN 978-954-92032-4-0 
 Ivanov L. L. Antarctica: Livingston Island and Greenwich, Robert, Snow and Smith Islands. Scale 1:120000 topographic map. Troyan: Manfred Wörner Foundation, 2009. ISBN 978-954-92032-6-4